Ки́евский район — район в Одессе, расположен на юге города.

Был создан 30 декабря 1962 года указом Президиума Верховного совета УССР. Имеет площадь 4770 га, 284 улицы и протяженность вдоль берега моря 12,6 км.

Население и социальная инфраструктура 
Численность населения Киевского района составляет — 256,6 тыс. чел., в том числе
 мужчины — 120,1 тыс. чел.
 женщины — 136,5 тыс. чел.

Трудоспособное население района 
Составляет 161,6 тыс. чел., в том числе:
 занятые в каких либо отраслях — 80,3 тыс. чел.
 незанятое население района — 100,5 тыс. чел.
 получившие статус безработных — 2,2 тыс. чел.

Социальная инфраструктура 
В районе расположено множество учебных и медицинских заведений, библиотек, санаториев, гостиниц, пансионатов, административных строений и торговых центров (супермаркетов и гипермаркетов).

Присутствует развитая дорожная сеть. Основную часть района составляет жилая застройка, однако на его границах присутствуют также и промышленные строения.

Район застроен типовыми 9-16-этажными домами, в меньшей степени 5-этажными «хрущёвками», но большую часть района составляет частный сектор с малоэтажными строениями.

В районе активно ведется строительство жилых и коммерческих зданий высотностью до 25 этажей и выше.

Имеется выход к морю, присутствует большое количество пляжей, как городских, так и «диких». Район в достаточной мере озеленён.

К Киевскому району также относится курортный ж/м «Люстдорф», в непосредственной близости от которого находится элитный коттеджный посёлок Совиньон. На территории района расположен уникальный Мемориал героической обороны Одессы, посвящённый героической обороне Одессы во время Великой Отечественной Войны, в состав которого входят музей, выставка военной техники под открытым небом, батарея береговой обороны и большой парк — излюбленное место отдыха местных жителей.

География

Внутреннее деленее 
 ж\м «Таирова»,
 ж\м «Черемушки» (частично),
 ж\м «Большой Фонтан»,
 ж\м «Вузовский» («Дерибасовка»),
 ж\м «Школьный» («Ульяновский»),
 ж\м «Чубаевка»,
 «Царское село»,
 ж\м «Люстдорф» («Черноморка»),
 «Червоный хутор».

Границы района 
Внешняя граница территории аэропорта «Центральный»; территория "Школьный аэродром"; ул. Варненская, 27-7; ул. Валентины Терешковой, 6-16; ул. Космонавтов, 17-1; Адмиральский проспект, 37-1; Фонтанская дорога,14-56; пер. Ванный, 2-20; побережье; граница города до аэропорта «Центральный».

Экономика 

Деловая активность малого и среднего бизнеса

В Киевском районе наиболее развиты те виды предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение социальных условий жизни деятельности населения — торговля, народное образование, санитарно-курортные зоны. Всего в районе на регистрационном учёте состоит:
 юридические лица — 4442
 физические лица — 14553

На территории района расположено:

 630 предприятий торговли,
 104 предприятия общественного питания,
 196 пунктов бытового обслуживания,
 17 рынков и мини-рынков,

Доля малого предпринимательства в формировании доходной части бюджета района составляет 32,2 %.

За 2007 год в сфере малого бизнеса создано 7354 дополнительных рабочих места.

В том же году промышленными предприятиями малого бизнеса было изготовлено продукции, работ, услуг, на 15,9 млн грн. (в действующих ценах), что на 63,5 % выше уровня предыдущего года.

Образование

Высшие учебные заведения 

 Одесский государственный экологический университет (Гидромет), (ул. Львовская, 15)
 Одесский институт предпринимательства и права  (ул. Варненская, 13а)
 Одесский Институт Финансов, Украинский Государственный Университет Финансов и Международной Торговли (ул. 25 Чапаевской Дивизии, 6)

Среднее специальное

Училища 

 Одесское высшее профессиональное училище торговли и технологии питания /ОВПУ (ул. 25 Чапаевской Дивизии, 6а)

Техникумы 

 Одесский колледж компьютерных  технологий  (ул. Ак. Королева, 5)
 Техникум газовой и нефтяной промышленности при Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий /ОНАПТ (ул. Левитана, 46а)

Академии учебные 

 Современная гуманитарная академия (Микрорайон Вузовский, ул. Невского, 39)

Начальное образование

Лицеи 

 Одесский профессиональный лицей технологии и дизайна ЮГПУ им. К. Д. Ушинского  (Микрорайон Вузовский, ул. Александра Невского, 39)
 Одесский Экономический лицей (Люстдорфская дорога, д.33, бывшая Черноморская дорога)
 Просвита, школа-лицей (ул. Варненская, 13а)
 Черноморский лицей, частный I—III ступени (ул. Варненская, 3а)
 Одесский лицей №9 (пр. Академика Глушко, 1г)
 Одесский лицей № 81 (ул. Фонтанская дорога, 16)

Общеобразовательные школы 
 Школы № 27 (Люстдорфская дорога, д.33, бывшая Черноморская дорога)
 Школа № 28 (ул. Ак. Филатова, д.13в, ранее с тем же № на Мастерской 14)
 Школа № 33 (ул. Космонавта Комарова, 5)
 Школа № 51 (Люстдорфская дор. 60, ранее с тем же № на Пироговской, 25)
 Школа № 55 (ул. Ильфа и Петрова, д.25, ранее с тем же № на Дальницкой, 58)
 Школа № 63 (ул. Ак. Королёва, 12)
 Школа № 65 (ул. Ак. Королёва, д.90, ранее с тем же № на Госпитальной 32)
 Школа № 72 (ул. Ильфа и Петрова, д.15-а, ранее с тем же № в пер. Нахимова, 8)
 Школа № 78 (Люстдорфская дор. 152)
 Школа № 80  (ул. Ильфа и Петрова, д.13, ранее с тем же № на Новосельского, 70)
 Школа № 82  (пр. Маршала Жукова, 12-а)
 Школа № 83 . Учебно-воспитательный комплекс "Гармония" гимназия №6 (ул.Невского, 43/2а)
 Школа № 84  (пр. Академика Глушко, 1/6)
 Школа № 86  (Ак. Вильямса, д.79, ранее с тем же № на Госпитальной, 92)
 Школа № 89  (ул. Ильфа и Петрова, 45)
 Школа № 106 (Одесский лицей «Фонтанский»)(Дачный пер. 1)
 № 263 школа-детсад (ул. Академика Вильямса, 54)
 № 222 учебно-воспитательное объединение (ул. 25 Чапаевской Дивизии, 1а)
 № 275 учебно-воспитательный комплекс Надежда (ул. Архитекторская, 20/2)
 № 283 учебно-воспитательный комплекс (пр. Академика Глушко, 36а)
 № 310 учебно-воспитательный комплекс (ул. Академика Вильямса, 85)
 Одесская гимназия №6, учебно-воспитательный комплекс Гармония (Александра Невского, д.43/2а, микрорайон Вузовский)

Дошкольное образование 
 Аринка, центр раннего развития (ул. Ильфа и Петрова, 2)
 Смартум, центр раннего развития детей (ул. Академика Вильямса, 75)
 Вундеркинд (ул. Академика Королева, 12)
 Центр раннего развития детей Дети будущего (ул. Ивана Франко, 55)
 Центр творческого развития Домисолька (бизнес-центр «Фонтан» ул. Академика Королева, 92а)
 Школа раннего развития Капитошка (бизнес-центр «Фонтан» ул. Академика Королева, 92а)
 Крошка Ру, центр раннего развития (Аркадиевский пер, 3)
 Психологический центр Образ (бизнес-центр «Фонтан» ул. Академика Королева, 92а)
 Радуга, семейный клуб (бизнес-центр «Фонтан» ул. Академика Королева, 92а)
 Росток (ул. Варненская, 12б)
 Семейный центр Солнышко (бизнес-центр «Фонтан» ул. Академика Королева, 92а)
 Школа раннего развития Фудзи (ул. Космонавта Комарова, 8)
 Детский центр Корнюша (пр-т. Академика Глушко, 16)
 Детский сад Лапушка (ул. Ефима Геллера, 23)
 Школа Комплекс УВК «Интеллект» (ул. Академика Королёва, 58а)
 Детский садик, школа раннего развития ребёнка "Золотая рыбка"  (ул. Космонавтов, 36)

Примечания 

Районы Одессы
Районы, образованные в 1962 году
Появились в 1962 году на Украине